

Plaatsen 
 Leland (Illinois), een dorp in de Amerikaanse staat Illinois
 Leland (Iowa), een klein stadje in de Amerikaanse staat Iowa
 Leland (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Leland (Mississippi), een stadje in de Amerikaanse staat Mississippi
 Leland (Nordland), een plaats in de Noorse gemeente Leirfjord, provincie Nordland
 Leland (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Leland Grove, een stadje in de Amerikaanse staat Illinois

Personen 
Voornaam
 Leland Bardwell (1928), Iers dichter, schrijver en toneelschrijver
 Leland D. Melvin (1964), Amerikaans astronaut
 Leland Irving (1988), Canadees ijshockeydoelman
 Leland Orser (1960), Amerikaans acteur
 Leland Stanford (1824-1893), Amerikaans ondernemer en politicus

Familienaam
 Charles Godfrey Leland (1824-1903), Amerikaans humorist en folklorist
 Henry M. Leland (1843-1932), Amerikaans uitvinder en ondernemer
 John Leland (ca. 1503-1552), Engels dichter en antiquair
 Mickey Leland (1944-1989), Amerikaans politicus

Zie ook 
 The United States of Leland, een dramafilm uit 2003